Sérignac kan syfta på:
 Sérignac, Lot
 Sérignac, Tarn-et-Garonne